Red Banks ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Red Banks (Mississippi)
 Red Banks (North Carolina)
 Red Banks (Brown County, Wisconsin)
 Red Banks (Waupaca County, Wisconsin)